Takia bezeichnet
  Takia (Sprache), eine Sprache von Neuguinea
 Takia (Wasserfahrzeug), ein traditionelles fidschianisches Auslegerboot
 Takia, früher ein Ort für Kulturveranstaltungen im Freien außerhalb indischer Städte, siehe Takia Mirasian: ehemals Ort für Musikaufführungen außerhalb der Stadtmauer von Lahore, Pakistan

Takia ist der Familienname folgender Personen:
Ayesha Takia (* 1986), indische Filmschauspielerin